Kunkeliella är ett släkte av sandelträdsväxter. Kunkeliella ingår i familjen sandelträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsväxter
Kunkeliella